XIV Igrzyska Azjatyckie – zawody sportowe państw azjatyckich, które odbyły się w dniach 29 września-14 października 2002 w Pusan w Korei Południowej. Korea Południowa organizowała igrzyska azjatyckie po raz drugi w historii, pierwszy raz miało to miejsce w 1986 roku, kiedy impreza ta odbyła się w Seulu. W programie igrzysk znajdowało się 38 dyscyplin.

Uczestnicy igrzysk 
W XIV Igrzyskach Azjatyckich wzięły 44 reprezentacje, będące członkami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W nawiasach podano liczbę uczestników danej reprezentacji.

Konkurencje sportowe na IA 2002 
XIV Igrzyska Azjatyckie rozgrywano w 38 dyscyplinach sportowych.

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 IA 2002 na stronie Olimpijskiej Rady Azji 

 
Sport w Pusan